style="background:transparent"

 style="background:transparent"

Анатолій Семенов (,  5 березня 1962, Москва) — колишній радянський та російський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Заслужений майстер спорту СРСР 1988.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1979 року.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 120-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Динамо» (Москва), «Едмонтон Ойлерс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Ванкувер Канакс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Філадельфія Флаєрс», «Баффало Сейбрс» і «Динамо-Енергія» (Єкатеринбург). Володар Кубка Шпеглера в складі московського «Динамо» — 1983.

Тренерська робота 
З 2008 по 2012 працював спочатку спортивним директором, а потім головним тренером у клубі «Срібні Леви» (МХЛ). 

Два сезони очолював клуб ХК ВМФ (Санкт-Петербург), що виступає у Вищій хокейній лізі.

Досягнення 
 Олімпійський чемпіон — 1988
 Чемпіон СРСР в складі «Динамо» (Москва) — 1990.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Москви
радянські хокеїсти
Гравці збірної СРСР з хокею
російські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Динамо» (Москва)
Хокеїсти «Динамо-Енергії»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Російські хокейні тренери‎